Владимир Константинович Станюкович (1874, Смоленск — 1939, Ленинград) — российский и советский искусствовед, литератор, музейный деятель. Хранитель Фонтанного дома Шереметевых. Исследователь искусства крепостного театра и искусства.

Биография 
Владимир Константинович Станюкович родился в 1874 году в Смоленске в семье нотариуса, дальнего родственника писателя К. Станюковича. С 1884 года учился в Москве в частной гимназии Франца Креймана, где вместе с Валерием Брюсовым выпускал рукописный журнал «Начало».

С 1887 года продолжил образование в 4-ом Московском Кадетском корпусе, а по окончании (1892) поступил в Александровское военное училище. В 1894 году произведён в офицеры и получил назначение в Лебединский резервный батальон в Харьков, где параллельно определился вольнослушателем на естественный факультет университета. Карьера военного его не прельщала, и, отслужив в обязательные три года, Владимир Константинович подал в 1897 году отставку и поступил на службу в Русское Страховое общество. В 1917 году он занимал должность товарища начальника Страхового общества.

Печатался с 1900 года.

В 1901—1903 году вместе с женой и сыном Николаем В. К. Станюкович по делам службы переезжает в Саратов, где входит в художественный кружок, включавший виолончелиста М. Е. Букиника, художника В. Э. Борисова-Мусатова, тесно общается с художниками Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным, Кузьмой Петровым-Водкиным, скульптором Александром Матвеевым.

С началом русско-японской войны в 1904 году В. К. Станюкович призывается из запаса. Будучи начальником госпиталя в Маньчжурии, описал ужасы войны в книге «Пережитое», которая вскоре после её выхода была арестована цензурой.

Много путешествовал по Европе, изучая историю искусства. Печатался в газетах и журналах «Русский курьер», «Мир Искусства», «Весы» (рассказы, фельетоны, критические заметки). Был организатором художественных выставок. Автор первых монографий о Борисове-Мусатове и Врубеле.

После революции по приглашению Отдела охраны памятников искусства и старины В. К. Станюкович был заведующим музея-дворца Шуваловых (1918), с 1921 года стал хранителем Фонтанного дома Шереметевых, параллельно сотрудником Историко-бытового отдела (ИБО) Русского музея. Создал первую экспозицию, посвященную крепостному быту и искусству в городской усадьбе Шереметевых.

Член Археологического общества, Общества изучения русской усадьбы.

В марте 1935 года был выслан из Ленинграда с семьей за дворянское происхождение, однако уже в апреле приговор был благодаря ходатайству друзей отменён, и через некоторое время Станюкович вернулся в город.

Скончался в Ленинграде в 1939, похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Семья 
Первая жена — Надежда Юрьевна Рышкова-Палеолог. Известна как муза В. Борисова-Мусатова, после её кончины в 1905 году написавшего в память о ней картину «Реквием». Сын — поэт, деятель русской эмиграции Николай Владимирович Станюкович (1898—1977).

Вторая жена — Евгения Николаевна Бердяева (1885—1938). Дети: Кирилл Владимирович (1911—1986) (геоботаник, писатель-фантаст); Алексей Владимирович (1912—1995) (металлург), Татьяна Владимировна (1916—1991) (этнограф, музейный деятель).

Избранные труды 
 Станюкович В. К. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. — , 1906.
Станюкович В. К. Пережитое. Воспоминания зрителя войны. — СПб., 1907
Станюкович В. Крепостные художники Шереметевых. // К двухсотлетию со дня рождения Ив. Аргунова. — 1727—1927. — С. 131—179.
 Станюкович В. Неизвестная работа Д. Аткинсона в России. // Записки Историко-бытового отдела ГРМ. — , 1928. — Т. 1.
 Станюкович В. Домашние крепостные театры / Государственный Русский музей. — , 1926.
 Станюкович В. Семья Аргуновых / Государственный Русский музей. — , 1926.
 Станюкович В. Домашний крепостной театр Шереметевых XVIII в. / Государственный Русский музей. — , 1927.
 Станюкович В. Домашние крепостные театры // Красная нива. — 1928.
 Станюкович В. Графиня-крестьянка — биография П. И. Ковалевой-Шереметевой. — , 1929.
 Станюкович В. Постройка Останкина (Историческая справка). — : Издание Музейного фонда, 1927.
 Станюкович В. Старые Кусковские хоромы // Сборник Общества изучения русской усадьбы. — , 1927. — Вып. 4—5.
 Станюкович В. Бюджет Шереметевых 1798—1910 / Управление музеями-усадьбами. — , 1927.
 Станюкович В. История шереметевского богатства — экономическое исследование // Сборник Управления музея-усадьбы Останкино. — , 1930.
 Станюкович В. Мещериново — история усадьбы за 150 лет / Государственный Русский музей. — , 1930.

Примечания

Литература 
 

Искусствоведы России
Участники Русско-японской войны (Россия)
Сотрудники Государственного Русского музея